Badian steht für:

 Badian (Insel), eine philippinische Insel in der Provinz Cebu
 Badian (Cebu), eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Cebu

Personen:

 Ernst Badian (1925–2011), österreichisch-neuseeländisch-britisch-US-amerikanischer Althistoriker
 Seydou Badian Kouyaté (1928–2018), malischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Badiane